ТОВ «Глобинський м'ясокомбінат» — український виробник м'ясо-ковбасних виробів. «Глобинський м'ясокомбінат» — одне з головних підприємств корпорації «Глобино». Також, до групи компаній «Глобино» входять: «Глобинський маслосирзавод», «Глобинський свинокомплекс», «Глобинський м'ясо-молочний комплекс», проєктно-будівельне управління «Дніпро» та Торговий дім «Глобино».

Історія 
«Глобино» — це сучасна група компаній, яка поєднує в собі шість незалежних підприємств під однойменною торговою маркою. У 1998 році було засновано «Глобинський м'ясокомбінат» — невеличку бійню з добовою продуктивністю до 2 тонн м'яса.

На сьогодні — це один з найпотужніших м'ясокомбінатів України, що виробляє понад 100 тонн м'ясної продукції на добу.

Власники та керівництво 
 Кузьмінський Олександр Васильович — власник ТОВ «Глобинський м'ясокомбінат»

Діяльність 
«Глобинський м'ясокомбінат» - підприємство з багатими виробничими традиціями, яке на сьогоднішній день входить до трійки найкращих і найпотужніших виробників м'ясної продукції в нашій країні. Підприємство також відоме далеко за її межами і всіляко сприяє формуванню позитивного іміджу України в Європі.

Асортимент компанії «Глобинський м'ясокомбінат» включає близько 400 найменувань продукції. Це варені ковбаси і сосиски, варено-копчені та напівкопчені, сиров'ялені та сирокопчені ковбаси, шинка, а також м'ясні та курячі делікатеси.

На підприємстві впроваджена і сертифікована система управління якістю ISO 9001. Компанії має дві власні лабораторії: вимірювальна лабораторія департаменту контролю якості ТОВ «Глобинський м'ясокомбінат» та електротехнічна лабораторія.

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт компанії
 ТОВ «Глобинський м'ясокомбінат»: адрес, код ЄДРПОУ, власники, директор, судові рішення

Підприємства м'ясної промисловості України
Підприємства харчової промисловості Полтавської області
Засновані в Україні 1998